Прадо () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Самора в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Занимает площадь 10,95 км². Население — 83 человека (на 2010 год).

Население

Примечания

Муниципалитеты Саморы